Davy Rimane (1979-), homme politique français ;
 Juliana Rimane (1959-), femme politique française ;
 Kévin Rimane (1991-), footballeur français.